TAPPI steht für:
TAPPI Journal - Ein Journal der Papier- und Zellstoffforschung in Nordamerika
Technical Association of the Pulp and Paper Industry - Die Gesellschaft hinter TAPPI Journal

Tappi ist der Nachname von:
Owais Muzaffar Tappi

Sonstiges mit Tappi:
Tappi Tíkarrass - Rockband
Kap Tappi
Bahnhof Tappi-Kaitei - Bahnhof
Seikan Tunnel Tappi Shakō Line